Zkratka SIS může znamenat:

 Secret Intelligence Service – britská tajná služba
 Schengenský informační systém – bezpečnostní databázový systém mezi státy Schengenské smlouvy
 Slovenská informačná služba – slovenská zpravodajská (tajná) služba
 Silicon Integrated Systems – firma vyrábějící čipsety
 SIS (gen)
 SIS (rozhlasová stanice) – rozhlasová stanice v Belgii
 studijní informační systém
 SIS (souborový formát)

Externí odkazy 
 

Zkratky